Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van september 2005 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 16 september 2005.

Vrouwen 09